Girl Next Door The Last ~Album Collection~ est la  du groupe Girl Next Door, elle sort le  au Japon et marque le dernier projet du groupe avant leur séparation en décembre. L'album sort en format 3CD. Il sort le même jour que 3 autres compilations : Girl Next Door The Last ~Upper & Ballad Selection~, Girl Next Door The Last ~A-Side Single Best~ et Girl Next Door The Last ~Premium Complete Box~. Elle arrive  à l'Oricon et reste classé une semaine.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Girl Next Door
Album publié par Avex Trax
Album musical sorti en 2013